Gerhard Schröder je lahko:
 Gerhard Schröder, nemški politik (1910-1989)
 Gerhard Schröder, nemški politik in kancler Nemčije (1998-2005)